Невинный, Вячеслав: Невинный, Вячеслав Михайлович (1934—2009) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Невинный, Вячеслав Вячеславович (род. 1965) — актёр театра, заслуженный артист России, сын Вячеслава Михайловича Невинного.